Bourgon est un toponyme pouvant désigner :

 Bourgon, une commune française du département de la Mayenne ;
 le château de Bourgon se situe sur la route de Belgeard, commune de Montourtier dans le département de la Mayenne ;
 Bourgon (forme française de Borgone Susa), commune de la province de Turin dans le Piémont en Italie.
 Le château de Bourgon un château situé à Valence dans le département de la Charente.

 Charles-Désiré Bourgon, architecte des .